Live in Berlin (álbum de Sting)
Invanity - Live in Berlin
Miley Cyrus: Live in Berlin
The Wall Live in Berlin

Desambiguação